Национален отбор по волейбол на Куба може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Куба
 Женски национален отбор по волейбол на Куба